Bieganie (bieg, biegi)
 jogging
 Biegi lekkoatletyczne
 Bieg rzeki
 Bieg i upad
 Bieg zjazdowy
 Konkurencja biatlonu:
 Bieg indywidualny
 Bieg pościgowy
 Bieg masowy
 Konkurencja triatlonu